Dunphy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né 1950), joueur anglais de football
 (1908-1998), animateur de radio et télévision américain
Eamon Dunphy (né en 1945), joueur et entraîneur irlandais de football
 (né en 1948), entraîneur américain de basket-ball
Jack Dunphy (1914-1992), romancier et dramaturge américain
 (1921-2002), lecteur de nouvelles américain
 (née en 1984), actrice américaine
 (née en 1980), compositeur américano-australienne
, femme politique américaine dans le Maine
 (1928-1996), conservateur et activiste australien
 (1891-1985), conservateur australien
Sean Dunphy (1937-2011), chanteur irlandais

Voir aussi
(13376) Dunphy, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme